Яна Ольгова (, урожд. Гайшбергова (), 31 декабря 1959 года, Миява, Чехословакия) — словацкая актриса, сестра актёра Мариана Гайшберга и бывшая жена режиссёра Матуша Ольги.

В 1982 году закончила обучение по специальности «актёрское мастерство» в Братиславской высшей школе исполнительских искусств. В период с 1985 по 1988 год была членом актёрской труппы Театра Йозефа Грегора Таёвского в городе Зволен, с 1988 года состоит в труппе Словацкого камерного театра города Мартин. Также является педагогом на Факультете драматического искусства Банскобистрицкой академии искусств, в Жилинской консерватории и в Банскобистрицкой консерватории имени Яна Левослава Беллы.

Помимо своей родной сцены в городе Мартине Яна Ольгова регулярно играет на сцене Жилинского городского театра, а в последние годы — и в Братиславе, в Театре «Арена», в Городском театре имени Павола Орсага Гвездослава, а также в Словацком национальном театре.

Входит в число наиболее ярких актрис своего поколения.

Яна Ольгова — мать шестерых детей.

Фильмография 
 1983 — «Тысячелетняя пчела» — служанка
 1984 — «Сладкие хлопоты»  — Милка Гаргашова
 1989 — «Рабака» — продавщица в музыкальном магазине
 2003 — «Желары» — Юлишка Юригова
 2008 — «Кровавая графиня — Батори»
 2008 — «Музыка» — свекровь (за роль в этом фильме Яна Ольгова была удостоена премии «Солнце в сети»)
 2008—2011 — «Профессионалы» (ТВ-сериал) — Ирена Балажикова
 2007—настоящее время — «Приёмная в розовом саду» (телесериал)
 2010 — «Осуждённые»
 2010 — «Бессмертные», часть «Дьявол» (по роману Льва Толстого), режиссёр: Роман Полак
 2011 — «Дом»
 2011 — «Зита на шее» (ТВ-ситком) — Дарина, мать Зиты
 2013 — «Игристое вино» — Вера Рознерова
 2015 — «Тайна Йоганки»

Другие проекты

Награды 
 2008 — «Солнце в сети» — лучшая женская роль второго плана («Музыка»)
 2009 — «Подмостки» — лучшая женская роль за роль Сары в постановке «Мобильный телефон»
 2014 — «Солнце в сети» — лучшая женская роль второго плана («Спасибо, хорошо»)
 Премия Литературного фонда 
 за роль Хуаны в постановке «Дон(ья) Хуан(а)»
 за роль Зузы в постановке «Кончина Палё Рочки»
 за роль Фаидры в постановке «Фаидра»
 2010 — премия «Татра-банка» за вклад в искусство, в номинации «Театр», за роль в постановке «Мизантроп»
 2010 — Премия имени Йозефа Кронера за лучшую женскую роль в постановке «Мизантроп» (Арсиноя)

Примечания 

Персоналии:Миява